Eton (Geórgia)
Eton Choirbook
Eton College
Eton (Berkshire)

Desambiguação